Alekseï Sergueïevitch Tsvetkov - en russe  - (né le  à Rybinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, Tsvetkov, formé à Rybinsk, commence sa carrière avec l'équipe réserve du Severstal Tcherepovets dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon russe. Il débute dans la Superliga en 2000 puis porte les couleurs du SKA Saint-Pétersbourg et du Salavat Ioulaïev Oufa. Il remporte la Vyschaïa Liga 2005 avec le HK MVD et accède à la Superliga lors de sa première saison avec l'équipe. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2013 où il marque le but du titre en prolongation face au Traktor Tcheliabinsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1998-1999|| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa Liga || 10|| 4|| 1|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || Vyschaïa Liga || 28|| 7|| 8|| 15|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa Liga || 26|| 6|| 11|| 17|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Severstal Tcherepovets || Superliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 41|| 7|| 8|| 15|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 29|| 2|| 6|| 8|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 44|| 3|| 8|| 11|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 29|| 1|| 2|| 3|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK MVD || Vyschaïa Liga|| 47|| 7|| 8|| 9|| 16|| 9|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2005-2006|| HK MVD || Superliga || 50|| 4|| 21|| 26|| 30|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2006-2007|| HK MVD || Superliga|| 54|| 8|| 21|| 29|| 68|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| HK MVD || Superliga|| 54|| 4|| 20|| 24|| 42|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| HK MVD || KHL|| 56|| 7|| 32|| 39|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK MVD || KHL|| 55|| 12|| 17|| 29|| 48|| 22|| 5|| 11|| 16|| 14
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets || KHL|| 51|| 9|| 25|| 34|| 62|| 6|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL|| 51|| 5|| 23|| 28|| 42|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| OHK Dinamo || KHL|| 44|| 5|| 16|| 21|| 38|| 21|| 6|| 5|| 11|| 2
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 46|| 12|| 16|| 28|| 26|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 50|| 8|| 15|| 23|| 32|| 11|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 58 || 7 || 32 || 39 || 61 || 9 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 49 || 7 || 21 || 28 || 24 || 10 || 0 || 3 || 3 || 16
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 46 || 8 || 14 || 22 || 42 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2

Références 

Naissance à Rybinsk
Naissance en août 1981
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Sotchi
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine